Christi steht für:

 den lateinischen Genitiv der Bezeichnung Christus 

Christi ist der Künstlername von:
 Ellen Christi (eigentlich: Ellen Christerson; * 1958), amerikanische Jazzsängerin

Siehe auch:

 Corpus Christi
 Passion Christi
 Mount Christi
 Christie
 Christy